Paul Huybrechts (politicus) (1927-2012), een Belgisch politicus en man van Jeanne Huybrechts-Adriaensens.
 Paul Huybrechts (journalist), een Belgisch journalist